

Nom masculin 
Un garde désigne de manière générique une personne ou un matériel (ou navire) ayant une activité de surveillance et de protection d'un lieu, de personnes, de matériel, de valeurs… C'est un synonyme de « gardien », de « surveillant », de « sentinelle » :
 garde-côtes et vedette de balisage (petit bateau côtier du service des phares et balises)
 garde-malade
 garde-magasin
 garde particulier
 garde-pêche
 garde-chasse
 garde-port
 garde des plaisirs
 …

Au Moyen Âge, le terme désigne un type de tenure, en principe la seule manière légitime de concéder un bien public, en particulier une forteresse. Les obligations du gardien ne concernent que le bien à garder, au profit du roi ou d'un grand seigneur, et n'incluent pas l'aide et le conseil dus par les feudataires.

Cela désigne également le membre d'une unité militaire comportant le mot « garde » dans son nom (un garde républicain est un membre de la Garde républicaine).

En sport, le garde est un joueur de l'unité offensive au football canadien.

Cela peut également désigner un objet ou un lieu dont le but est de conserver : garde-manger, garde-meuble, garde-robe, garde-temps (horloge-étalon), garde-fou, garde-feu (ou pare-feu)…

Nom féminin 
Au féminin, garde peut désigner :
 sur une arme blanche : une protection de la main contre les coups de l'arme de l'adversaire, voir garde (arme blanche) ;
 une position de combat, terme utilisée pour le combat au contact (arme blanche ou à mains nues), voir garde (position de combat) ;
 une unité militaire, voir garde (unité militaire) :
 Régiment des Gardes françaises
 
 
 
 garde montée : Horse Guards
 l'action de gardienner un lieu : « monter la garde », « relève de la Garde  », « salle de garde ».
le service de surveillance assuré pendant la nuit, le week-end, par une pharmacie, le personnel de santé...
 la garde est la période de stockage de la bière pouvant permettre une post-fermentation en fûts ou en bouteilles, voir l'article Bière de garde.
 un vin de garde est un vin qui peut vieillir plusieurs années en cave en se bonifiant.
 en langage maritime, la garde est le nom donné à une aussière. (voir Amarrage (maritime)).
 En informatique, une garde est une expression de type booléen qui a pour valeur vrai si l'exécution du programme doit continuer dans la branche en question.
 En mécanique, la garde est un outil servant à nettoyer les limes.
 En droit, la garde est le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle d'une chose au moment d'un accident.
 En finance, la garde des titres est la mission de conservation des actions, obligations... confiée à un établissement financier par un client détenteur de titres. Cette prestation donne lieu à des frais facturés dénommés droits de garde.

Patronymes 

 un des concepteurs du TGV ;
 Betty Garde (1905-1989), actrice américaine ;
 François Garde (né en 1959), écrivain français ;
 Paul Garde (1926-2021), universitaire (slavisant) français ;
 Raoul Louis Marcel Garde (1884-1946), général français ;
 Rémi Garde (né en 1966), footballeur français ;
 Sandra Garde, patineuse artistique française ;
 Serge Garde (né en 1946), journaliste français ;
 Thomas Vilhelm Garde (1859-1926), explorateur polaire.

Sigle 

 GARDE, Groupement d'Ajaccio et de la Région Corse pour la défense de l'environnement.

Toponyme



Garde, commune de la communauté forale de Navarre dans le Nord de l'Espagne.

Garde est une commune de Vénétie.
 Le lac de Garde est un grand lac.
 L'île de Garde, une île du lac de Garde.

Garde est une localité de la commune de Gotland.

Hydronyme 
 La  Garde est une rivière du Var.

Lien externe

Autres 
 La Garde est une force militaire sous le régime de Vichy, créée à partir de la garde républicaine mobile (aujourd'hui Gendarmerie mobile).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français